

Geografia 
 Alcocer – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Alcocer de Planes – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Everardo López Alcocer – prelato messicano
 Jorge Carlos Alcocer Varela – medico e accademico messicano
 José de Jesús Arellano Alcocer – ex calciatore messicano, centrocampista